Colima pode referir-se a:

Colima - um dos estados do México.

Colima (cidade) -  a cidade de Colima, capital do estado mexicano homónimo.

Ao complexo vulcânico de Colima, que inclui dois vulcões:

Vulcão Colima - vulcão activo;

Nevado de Colima - vulcão inactivo.

Ou ainda:

Colima - um género de aranhas da família Zodariidae.

Desambiguação